Trois femmes pour un mari est le titre de plusieurs films :
 Trois Femmes pour un mari, film muet français réalisé par Charles Prince, sorti en 1913 ;
 Trois Femmes pour un mari, titre français du film muet américain  réalisé par Marshall Neilan et Frank Urson, sorti en 1923 ;